Ledce può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Ledce, comune del distretto di Kladno, in Boemia Centrale
Ledce, comune del distretto di Mladá Boleslav, in Boemia Centrale
Ledce, comune del distretto di Hradec Králové, nell'omonima regione
Ledce, comune del distretto di Plzeň-sever, nella regione di Plzeň
Ledce u Židlochovic, comune del distretto di Brno-venkov, in Moravia Meridionale